Жан Фреше (; род. 19 августа 1944, Франция) — американский учёный-химик. Труды в основном посвящены органическому синтезу, химии полимеров, нанотехнологии. Лауреат многих престижных премий.

Член Национальной инженерной академии США (2000), Национальной академии наук США (2000), Американской академии искусств и наук, Европейской академии.

В 1972 году получил степень доктора философии в Сиракузском университете (США).
В 1973—1987 годах работал в Оттавском университете, в 1987—1997 годах  работал в Корнеллском университете. С 1997 года работает в Калифорнийском университете в Беркли. Также работает в Научно-технологическом университете имени короля Абдаллы с 2010 года.

Является 12-м наиболее цитируемым химиком за период с 1992 по 2002 год и 10-м наиболее цитируемым химиком за период с 2000 по 2010 год. В 2011 году был 18-м наиболее  цитируемым из ныне живущих химиков (индекс Хирша = 111). Текущий индекс Хирша, по версии Google Scholar, — 166.

Считается одним из претендентов на Нобелевскую премию по версиям Thomson Reuters Citation Laureates и сайта thebestschools.org.

Награды и отличия
 Лекции 3M (1998)
 Премия имени Артура Коупа (2007)
 Премия Диксона (2007)
  (2009)
 Премия Японии (2013)
 Международная премия короля Фейсала (2019)

Примечания 

Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Европейской академии
Лауреаты премии Японии
Лауреаты премии короля Фейсала
Clarivate Citation Laureates
Лауреаты премии Артура Коупа
Выпускники Колледжа экологических наук и лесного хозяйства (Университет штата Нью-Йорк)
Преподаватели Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли